Hierba gallinera puede referirse a:

 El nombre común de la planta Stellaria media.
 El nombre común de la planta Veronica hederifolia.